Werner Gartung ist der Name folgender Personen:

* Werner Gartung, eigentlicher Name von Y. Fongi (1936–2012), deutscher Aktions- und Konzeptkünstler
 Werner Gartung (Fotograf) (* 1949), deutscher Fotograf, Journalist und Reisebuchautor